Moxie (frisdrank)
Moxie (film)